Транспортёр серотонина, или натрий-зависимый транспортёр серотонина — это внутриклеточный белок, являющийся продуктом гена SLC6A4 () и обозначаемый аббревиатурами SERT () или 5-HTT (). Транспортёр серотонина относится к семейству белков-транспортёров моноаминов. Исходно физиологической функцией SERT считали обратный захват и транспорт серотонина в тромбоциты (кровяные пластинки), затем внимание было сосредоточено на обратном захвате серотонина из синаптической щели обратно в выделивший его пресинаптический нейрон, поскольку блокаторы SERT оказались эффективными средствами против депрессий и тревожных состояний. Однако, множеством работ продемонстрировано, что функция SERT отнюдь не исчерпывается нейронами и тромбоцитами: в частности, с участием этого транспортера происходит аккумулирование серотонина в яичниках, яйцеклетках и эмбрионах различных видов животных, что важно для нормального развития.

Лиганды 
SERT является мишенью многих антидепрессантов (СИОЗС, СИОЗСиН, АИОЗС, ТЦА), также с ним связываются кокаин и многие его аналоги.

Примечания 

Гены
Белки